Scandalo Watergate – scandalo avvenuto a Washington, negli Stati Uniti d'America, nel 1972
 Watergate – complesso edilizio di Washington, negli Stati Uniti d'America
 Watergate – census-designated place nella contea di Palm Beach in Florida (Stati Uniti d'America)
 Watergate salad – dolce statunitense

Altri progetti